Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bank of the West Classic 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)